

Musica
Truly – singolo di Lionel Richie del 1982
Truly – gruppo grunge statunitense

Persone
Richard Truly – astronauta statunitense